Als indiziert bezeichnet man:
 durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in die Liste jugendgefährdender Medien aufgenommen
 eine Rechtsrock-Band aus dem schweizerischen Roggwil BE; siehe Indiziert (Band)
 etwas Angebrachtes, Sinnvolles, Angezeigtes; siehe Indikation